Роджърс Къп 2011 е 122-рото издание на Роджърс Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Торонто, Канада от 8 до 14 юли. Каролине Возняцки защитава титлата си, но отпада във 2 кръг след загуба от Роберта Винчи. Трофеят печели непоставената Серина Уилямс, която побеждава на финала Саманта Стосър с 6 – 4, 6 – 2. На двойки победителки от Роджърс Къп 2010 са Жисела Дулко и Флавия Пенета, които са елиминирани на полуфинал от бъдещите шампионки Лизел Хубер и Лиса Реймънд. Американската двойка печели състезанието без игра, след като опонентките им във финала Виктория Азаренка и Мария Кириленко се отказват поради контузия на дясната ръка на Азаренка.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (осминафинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (полуфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (шампионки)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (финал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (1 кръг)
  Шуай Пън /  Цзе Джън (оттеглят се поради травма на бедрата у Джън)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  Юн-Джан Чан /  Анастасия Родионова (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Горна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Роджърс Къп
2011 година в Канада